El término festival de teatro puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

Sudamérica 

 Festival Iberoamericano de Teatro de Barranquilla, Colombia.
 Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia.
 Fiesta internacional de teatro en calles abiertas, Lima, Perú.
 Festival Internacional Santiago a Mil, Chile.
 Temporales Teatrales, Puerto Montt, Chile.

Unión Europea 

 Festival de Aviñón, Francia
 Festival de Edimburgo, Escocia
 Festival de Salzburgo, Austria
 Festival de Teatro de Nancy

España 
 Festival de Mérida, provincia de Cáceres
 Festival de Teatro Clásico de Almagro
 Festival de Teatro Clásico de Cáceres
 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
 Jaén Subterránea (Festival Internacional de Teatro Alternativo)